Hanak může být:

Hanak (město) – město v Turecku, Východní Anatolie, provincie Ardahan

Hanák může být:

obyvatel Hané
Hanák – příjmení osob